Carboneras de Guadazaón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carboneras de Guadazaón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Carboneras de Guadazaón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar